De Sakhir Formule 2-ronde 2022 was een tweetal races voor Formule 2-auto's dat op 19 en 20 maart 2022 werd gehouden op het Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrein. Het was de openingsronde van het Formule 2-kampioenschap van 2022, en werd gehouden ter ondersteuning van de Grand Prix van Bahrein van 2022.

Classificatie

Kwalificatie

Sprint race 
Richard Verschoor won zijn tweede Formule 2-race.

Feature race

Tussenstanden kampioenschap

Externe links 

 Officiële website

Formule 2 in 2022